Saron bezeichnet:

 Saron (Carmarthenshire), einen Ort in Carmarthenshire, Wales
 Saron (Gwynedd), einen Ort in Gwynedd, Wales
 Saron (Südafrika), eine Stadt in der Provinz Westkap, Südafrika
 Saron (Metallophon), ein Metallophon im indonesischen Gamelan

in der Antike:
 Saron (König), einen mythischen König von Troizen
 Saron (Fluss), einen Fluss in Troizen
 Saron (Troizen), eine Stadt in Troizen

SARON steht als Abkürzung für:
 Swiss Average Rate Overnight, einen Referenzzinssatz für die Währung Schweizer Franken.

Siehe auch
 Pentre Saron, teils nur Saron, ein Ort in Denbighshire, Wales
 Sarón, ein Ort in der Gemeinde Santa María de Cayón in Kantabrien, Spanien